Aristobia approximator — вид жуков-усачей рода Aristobia из подсемейства Lamiinae. Обнаружены в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Китай — Юньнань, Лаос, Индия — Ассам, Малайзия, Мьянма, Таиланд). Среднего размера жуки: длина тела от 18 до 36 мм. Период активности: март — октябрь. Вид был впервые описан в 1865 году (под первоначальным названием ) энтомологом Джеймсом Томсоном (James Thomson)
. В 1868 году включён в состав рода Aristobia.

 Кормовые растения
Celastraceae: Pleurostylia opposita (Wall ex Carey) Alston;
Fabaceae: Pterocarpus macrocarpus Kurz, Castanea henryi Rehder & E. H. Wilson, Quercus sp.; Lamiaceae: Tectona grandis Linné;
Lauraceae: Cinnamomum camphora (Linné) J. Presl;
Malvaceae: Hibiscus syriacus Linné; Rosaceae: Photinia serrulata Lindley; Prunus salicina Lindley; Rutaceae: Citrus sp.; Sapindaceae: Nephelium chinense (Sonnorat) Druce.

Примечания

Литература 
 Löbl, Ivan & Smetana, Aleš. (2010). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6 Chrysomeloidea. I. Löbl & A. Smetana editors, Apollo books, Stenstrup 6: 1-924.
 Rondon, Jacques André & Breuning, Stefan. (1970). Lamiines du Laos. Pacific Insects Monograph 24: 315—571, 54 figs.

Ссылки 
 
 

Животные, описанные в 1865 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии
Ламиины